Palladio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Palladio (Andrea di Pietro della Gondola, gen. Palladio; 1508–1580), Architekt der Renaissance in Oberitalien
 Blosio Palladio († 1550), italienischer Dichter, Architekt und Bischof
 Sam Palladio (* 1986), britischer Schauspieler und Musiker

Sonstiges
 Palladio Film, eine Filmproduktionsgesellschaft
 Palladio (Jenkins), berühmte Streichersuite von Karl Jenkins
 Schriftart URW Palladio, siehe Palatino
 Palladio (Schiff)

Siehe auch:
 Palladion
 Palladium (Begriffsklärung)